Résultats détaillés de l'édition 1994 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par les Espagnols Sergi Bruguera chez les hommes et Arantxa Sánchez Vicario chez les femmes.

Faits marquants 
Victorieux l'année précédente, Sergi Bruguera parvient à conserver son titre aux dépens de son compatriote Alberto Berasategui, non tête de série qui parvient à profiter d'une partie de tableau où tous les meilleurs joueurs échouent prématurément. C'est la première fois que deux Espagnols s'affrontent en finale du tournoi masculin.

Dans le tournoi féminin, Arantxa Sánchez Vicario remporte pour la deuxième fois le titre, après son premier succès lors de l'édition 1989, qui l'a révélée. Son adversaire malheureuse, la jeune Mary Pierce (tombeuse de la numéro un mondiale Steffi Graf en demi finale) est la première Française à se hisser jusqu'en finale du simple dames de Roland-Garros depuis Françoise Dürr en 1967.

L'Espagne réalise ainsi un doublé victorieux dans les épreuves de simple.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné au Français Cédric Pioline.
 Le Prix Orange est décerné à l'Américain Pete Sampras.
 Le Prix Bourgeon est décerné au Français Lionel Roux.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1994 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 
  Site de la WTA

Navigation 

1994
France
France
France
Tennis en mai 1994
Tennis en juin 1994